ASAP est un acronyme (sigle,) ayant plusieurs significations : 
 As Soon As Possible, expression militaire américaine issue du vocabulaire radio professionnel et passée dans le jargon informatique, signifie « Dès Que Possible »/« le plus rapidement possible ». En français, l'abréviation correspondante est DQP ;
 Avis de sommes à payer : cf. Facture (comptabilité) ;
 Asynchronous Services Access Protocol, en Informatique, le protocole utilisé pour les services web asynchrones ;
 Aggregate Server Access Protocol (voir Reliable Server Pooling) ;
 Aerospace Safety Advisory Panel, commission consultative de la NASA sur la sécurité aérospatiale ;
 Accelerated SAP, une méthodologie ou approche pour l'implémentation de solutions SAP ;
 accélération et simplification de l'action publique, en France.

Musique 
En musique, le sigle ASAP est utilisé comme nom de groupe et peut faire référence à :
 ASAP Ferg, de son vrai nom Darold Ferguson, Jr., un rappeur et auteur-compositeur-interprète américain ;
 ASAP Rocky, de son vrai nom Rakim Mayers, un rappeur et auteur-compositeur-interprète américain ;
 ASAP Yams, de son vrai nom Steven Rodriguez, un producteur de musique, A&R américain.

Voir aussi 
 A.S.A.P. est le titre d'un single de la chanteuse japonaise Hitomi Shimatani ;
 Get Back (ASAP) est le deuxième single de la chanteuse roumaine Alexandra Stan.